Капелица може бити:

 Капелица, мала капела, црквица, дворска богомоља

или

 Капелица (Лабин), насељено место у саставу града Лабина, Истарска жупанија, Република Хрватска
 Капелица (Гарешница), насељено место у саставу града Гарешнице, Бјеловарско-билогорска жуопанија, Република Хрватска